Der Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn – Hellersdorf (Wahlkreis 85) ist einer von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen und umfasst den Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009

Wahlkreisabgeordnete

Wahlkreisgeschichte 
Von 1990 bis 1998 hieß der Wahlkreis Berlin-Hellersdorf – Marzahn und umfasste die ehemaligen Bezirke Hellersdorf und Marzahn, die 2001 zum Bezirk Marzahn-Hellersdorf zusammengelegt wurden.
1990 besaß der Wahlkreis die Nummer 261 sowie 1994 und 1998 die Nummer 260. Seit 2002 trug der Wahlkreis die Nummer 86 und seit 2013 trägt er die Nummer 85. Von seiner Gründung nach der Wiedervereinigung bis einschließlich der Bundestagswahl 2017 konnte der Wahlkreis stets von der PDS bzw. der Partei Die Linke gewonnen werden. Bei der Wahl 2021 gelang es Mario Czaja von der CDU, das Mandat gegen Amtsinhaberin Petra Pau, welche es seit der Bundestagswahl 2002 innegehabt hatte, zu gewinnen.

Einzelnachweise 

Marzahnhellersdorf
Bezirk Marzahn-Hellersdorf